Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swiss Open Gstaad rozgrywany w dniach 16–22 lipca 2012 roku w Gstaad na kortach ziemnych o puli nagród 358 425 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Szwajcarii